Nathan Drake peut désigner :
 Nathan Drake  ( † 1836), un essayiste et médecin anglais ;
 Nathan Drake, un personnage de la série de jeux vidéo Uncharted.